Het woord conjunctie betekent "verbinden", "samengaan" of "overeenstemmen" en is afkomstig van het Latijnse coniunctio.

Een conjunctie is:
in de astronomie: een samenstand van hemellichamen, zie: Conjunctie (astronomie)
in de taalkunde: een voegwoord
in de propositielogica: de "en"-operator, zie: Logische conjunctie

Zie ook 
conjunctivus, de aanvoegende wijs
in de anatomie: conjunctiva, bindvlies